Erik Östensson (vivant en 1504), architecte suédois ;
 Nils Östensson (1918–1949), fondeur suédois.

Articles connexes 
 Östen